Rosvall ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Rosvall (* 2000), schwedische Schwimmerin
 Ture Rosvall (1891–1977), schwedischer Ruderer